Блиок, Андрей Андреевич — общественный деятель, художник, художник-живописец. Член Союза художников ЮНЕСКО (2012). Академик Академии Художеств Республики Казахстан. (2017). Заместитель председателя правления Российского творческого Союза работников культуры по работе с государствами-участниками СНГ (2018). Член-корреспондент Российской академии художеств (2019),  академик Королевской академии Святого Амвросия Мученика (Ферентино, Италия) (2021).

Биография 
Родился 26 декабря 1983 года в Ленинграде.

В 1990 поступил в школу № 31 с углубленным изучением Английского языка, в 1994 году поступил в среднюю художественную школу им. Б.В.Иогансона (Санкт-Петербургский Государственный Академический художественный лицей им. Б.В.Иогансона) при Российской Академии художеств.

Окончил мастерскую монументальной живописи ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств под руководством Народного художника СССР, Академика РАХ, профессора Андрея Андреевича Мыльникова в 2007 году и в 2010 году — искусствоведческую аспирантуру ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского государственного института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской академии художеств (профессор кафедры русского искусства, Заслуженный  деятель искусств РФ, действительный член РАХ Нина Сергеевна Кутейникова).

Участник выставок с 2001 года. Произведения находятся в Государственном Русском музее, Фонд детского творчества, Киевском национальном музее Русского искусства, Вятском художественном музее В.М. и А.М. Васнецовых, Выставочном центре при ШОС «Рисуем озеро Си-Ху», Ханчжоу, КНР, Выставочном центре «Эрмитаж — Выборг», Калужском музее изобразительных искусств,  Рязанском государственном областном художественном музек им. И. П. Пожалостина.

Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Звания 
 Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение живописи, с 2019 года)
 Академик Королевской академии Святого Амвросия Мученика (Ферентино, Италия) (2021)
 Академик Академии искусств и литературы Гвинеи-Бисау (2021)
 Академик Академии художеств Республики Казахстан (2017)
 Академик Арктической Академии Наук (2016)
 почётный деятель искусств Даляньского университета (КНР, Далянь) (2020)
 Главный редактор Межгосударственного информационно-аналитического журнала о культуре и искусстве государств-участников СНГ «СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ»
 Председатель правления Международной Ассоциации выпускников Российской Академии художеств (2007)
 Член Санкт-Петербургского Союза художников (2007)
 Член Санкт-Петербургского отделения Российского творческого Союза работников культуры (2011)
 Член Союза художников ЮНЕСКО (2012)
 Член Ассоциации искусствоведов (2013)
 Член правления Ленинградского областного регионального отделения — РТСРК (2017)
 Член правления Российского творческого Союза работников культуры (2018)
 Ответственный секретарь координационного Совета творческих союзов Санкт-Петербурга (2018)
 Член Ассамблеи народов Евразии (2021)

Основные произведения 
 Цикл работ, посвященных Китаю, Центральной и Средней Азии.
 Цикл работ, посвященных Франции.
 Цикл работ, посвященных Италии.
 Цикл работ, посвященных «Великому исходу» из Крыма в 1920 г.у.
 Цикл работ, посвященных Интерьерам храмов России.
 Цикл работ, посвященных храмам России (Москва, Владимирская и Тверская обл.).
 Цикл работ, посвященных Крыму.

Государственная, общественная и педагогическая деятельность 
 Преподаватель на кафедре живописи Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица (2009-2010)
 Советник по культуре и искусству Заместителя Генерального секретаря Совета МПА СНГ-полносочного представителя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
 Эксперт Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по культуре, информации, туризму и спорту.
Ответственный секретарь координационного совета творческих Союзов Санкт-Петербурга.

 Главный редактор Межгосударственного информационно-аналитического журнала о культуре и искусстве государств-участников СНГ «СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ»
 Член правления Российского творческого союза работников культуры.
 Председатель Правления Международной Ассоциации выпускников Российской Академии художеств.
 Врио директора Фонда поддержки инициатив института им. И. Е. Репина Российской Академии художеств.
 Сопредседатель секции реставрации и сохранения культурного наследия Российского творческого Союза работников культуры.
 Член Правления Ленинградского областного отделения Российского творческого Союза работников культуры.
 Заместитель директора гуманитарного фонда «Личность Петербурга» по работе с творческими Союзами и организациями.
 Член исполкома Морского молодежного совета Санкт-Петербурга.
 Член Правления Межрегионального некоммерческого партнёрства «Научно-производственное объединение по сохранению памятников архитектуры, природы и объектов культурного наследия».
 Член Президиума Межрегиональной общественной организации по культурному просвещению, поддержке творчества и спорта, оказанию правовой помощи населению «Здоровая страна».
 Директор департамента культуры и искусства Ассоциации сотрудников силовых структур «Воин».
 Вице-президент Петербургской волейбольной Лиги.

Государственные и общественные награды и премии 
 Премия правительства Санкт-Петербурга «Музы Петербурга» (2007)
 Стипендия Президента России для творческой молодёжи (2007)
 Почётная грамота Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга (2011)
 Медаль ШОС за развитие гуманитарных обменов и сотрудничества между государствами-членами Шанхайской Организации Сотрудничества (2013)
 Почётная грамота Генерального Секретаря Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (2014)
 Благодарственное письмо управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (2015)
 Благодарственное письмо Генерального секретаря Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (2015)
 Почётная грамота муниципального образования «Красненькая речка» (2015)
 Юбилейная медаль Администрации Новгородской области «70 лет Новгородской области» (2015)
 Почётная грамота МО Муниципального округа «Петровский» (2016)
 Почётная грамота муниципального образования «Красненькая речка» (2016)
 Почётная грамота Санкт-Петербургского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» (2016)
 Благодарность главы Краснохолмского района Тверской области (2016)
 Почётный знак «За заслуги в развитии культуры и искусства» (27 марта 2017 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за значительный вклад в формирование и развитие общего культурного пространства государств — участников Содружества Независимых Государств, в реализацию идей сотрудничества в сфере культуры и искусства
 Медаль совета муниципальных депутатов Санкт-Петербурга «20 — лет местному самоуправлению» (2018)
 Почётная грамота Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ (2018)
 Юбилейная медаль «МПА СНГ. 25 лет» (29 ноября 2018 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за заслуги в деле развития и укрепления парламентаризма, за вклад в развитие и совершенствование правовых основ функционирования Содружества Независимых Государств, укрепление международных связей и межпарламентского сотрудничества.
 Благодарность Волгоградской областной думы (2018)
 Почётная грамота администрации города Урюпинска (2018)
 Грамота депутата Государственной Думы ФС РФ Е. Г. Драпеко (2018)
 Молодёжная премия «Звезда Прометея» (1998)
 Государственная премия «Надежда России» (1998—1999)
 Гран-при Государственной премии «Надежда России» (2004)
 Серебряная медаль «Личность Петербурга» (2007)
 Юбилейная медаль «За труд во имя жизни» (2008)
 Юбилейная медаль участника выставки «75 лет СПБ Союзу художников и 130 лет Императорскому обществу поощрения художеств» (2008)
 Медаль Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МОРСКОЙ ПЕХОТОЙ» (2011)
 Белорусский знак отличия за содействие народному патриотическому движению «Морское братство-нерушимо!» (2011)
 Юбилейная медаль 300-лет М. В. Ломоносову (2011)
 Императорская юбилейная медаль «Юбилей Всенародного Подвига. 1613—2013» (2013)
 Императорская юбилейная медаль «400 лет Дому Романовых» (2014)
 Благодарственное письмо Ассоциации Сотрудников Силовых Структур «Воин» (2016)
 Диплом Российского творческого союза работников культуры (2016)
 Грамота Епископа Гатчинского и Лужского Митрофана (2016)
 Медаль «За заслуги в культуре и искусстве» Российского творческого Союза Работников культуры (2016)
 Медаль «Воеводы Степы Степановича». Общество сохранения традиций освободительных войн Сербии до 1918 года (2017)
 Медаль ЦК КПРФ «300 лет М. В. Ломоносову» (2017)
 Орден Украинской Православной церкви «Святого Равноапостольного Князя Владимира» III степени (2019)
 Золотая медаль заслуг Института исторических исследований Блаженного Папы Пия IX (Ватикан) (2020)
 Почётная грамота Законодательного собрания Санкт-Петербурга
 Медаль Преподобного Серафима Вырицкого «За жертвенные труды», Гатчинского Епархия РПЦ (2020)
 Благодарность комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга (2020)
 Почётная грамота Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (2020)
 Золотая медаль Российского творческого Союза художников (2021)
 Медаль «За вклад в культуру Петербурга», Санкт-Петербургское отделение РТСРК (2021)
 Медаль «100-лет Ленинградскому высшему военно-топографическому командному училищу им. генерала армии А. И. Антонова» (2021)
 Благодарность Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийского политической партии «Единая Россия» (2021)
 Грамота Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского (2021)
Награды Российской академии художеств
 Золотая медаль РАХ (2015)
 Диплом РАХ (2016)

Примечания

Ссылки 
 Блиок Андрей Андреевич
 Блиок Андрей Андреевич
https://novvedomosti.ru/articles/interlocutor/53916/
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/r_frunz/news/210891/
https://novgorodmuseum.ru/visit/sobytiya/andrej-bliok.-raznoe…
http://www.rewizor.ru/museums-exhibitions/news/vystavki-peterburgskih-hudojnikov-bliokov-ottsa-i-syna-otkryvautsya-v-ryazani/
https://mvc-tver.ru/about/arkhiv-vystavok/bol-shoj-zal-arkhiv/397-zip-c5244697b46ee352311bf8a8352c88f1
https://afishanovgorod.ru/события/андрей-блиок-разное/
http://metal-archive.ru/stati/7889-bliok-andrey-andreevich.html
http://www.artmuseum62.ru/posters/30939/
https://gorbunovsergey.ru/oglashen-spisok-chlenov-zhyuri-konkursa-tvorcheskih-rabot-s-chistogo-lista/
https://turkmenportal.com/blog/19073/andrei-bliok-rossiya-rasskazyvaya-o-kulture-i-iskusstve-raznyh-narodov-my-vypolnyaem-missiyu-narodnoi-diplomatii
https://www.rah.ru/news/detail.php?ID=57186
http://www.primorsknews.ru/news/2021-04-29/artrazbeg--sozdal--muzey-zhivykh-poloten/
http://art-rating.ru/members/bliok-andrey/
https://pskgu.ru/page/db7f4002-a607-4154-a5f8-f33e295bafa6
http://pkcentr.ru/news/3176

Художники России
Художники России XXI века
Члены-корреспонденты РАХ
Кавалеры ордена Святого равноапостольного князя Владимира 3 степени (УПЦ)